PFKFB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 505 амінокислот, а молекулярна маса — 58 477.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, кіназ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки